3-й Ку́бок ми́ра по ша́хматам — шахматный нокаут-турнир, проходивший в Ханты-Мансийске с 20 ноября по 15 декабря 2009 г., в котором принимали участие 128 спортсменов из 43 стран. Победителем турнира стал Борис Гельфанд, одолевший в финале на тай-брейке Руслана Пономарёва.

Борис Гельфанд являлся рейтинг-лидером турнира и считался одним из основных кандидатов на победу, однако за две недели до Кубка он участвовал в Мемориале Таля и чемпионате мира по блицу, что повлияло на его форму. Победа на турнире позволила Гельфанду принять участие в турнире претендентов 2011 года, который он также выиграл, завоевав право сыграть в матче на звание чемпиона мира против Вишванатана Ананда.

На Кубке неожиданно сильно выступил шестнадцатилетний филиппинец Уэсли Со, который по ходу турнира одержал победы над Василием Иванчуком и победителем прошлого розыгрыша кубка мира Гатой Камским. После своего поражения Иванчук сделал заявление о том, что бросает серьёзные шахматы, которое, впрочем, позже опроверг.

В третьем раунде турнира произошла ситуация, когда двум китайским гроссмейстерам (Ван Юэ и Ли Чао) были засчитаны поражения за опоздания на четвёртые партии. После этих поражений они, расстроившись, проиграли также и следующие пятые партии, а вместе с ними и матчи — против Этьенна Бакро и Вугара Гашимова соответственно.

Регламент 
Турнир включал 6 раундов, которые представляли собой матчи из двух партий. Победитель матча проходил в следующий раунд. Финальный матч состоял из 4 партий. Временной контроль составлял 90 минут на первые 40 ходов, затем ещё 30 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд после каждого хода. Если после этих партий счёт был равный, то игрался тай-брейк, представлявший собой 4 партии в быстрые шахматы с временным контролем 25 минут с добавлением 10 секунд на ход. Если тай-брейк также заканчивался вничью, то игрались две блиц-партии с временным контролем 5 минут и добавлением на ход 3 секунд. Такие пары блиц-партий могли повторяться до 5 раз (всего 10 партий). Если не был выявлен победитель и после них, то игрался Армагеддон, представлявший собой единственную партию: белые имели 5 минут на партию, чёрные — 4; начиная с 61-го хода происходило добавление 3 секунд на ход; в случае ничьей победителем объявлялся игравший чёрными фигурами.

Главным судьёй турнира был международный арбитр Ашот Вардапетян, вице-президент Федерации шахмат Армении.

Участники 
Шахматисты, участвовавшие в кубке мира (рейтинг Эло, страна и звание указаны на момент проведения турнира):

 Борис Гельфанд (ISR), GM, 2758
 Вугар Гашимов (AZE), GM, 2758
 Пётр Свидлер (RUS), GM, 2754
 Александр Морозевич (RUS), GM, 2750
 Теймур Раджабов (AZE), GM, 2748
 Василий Иванчук (UKR), GM, 2739
 Руслан Пономарёв (UKR), GM, 2739
 Александр Грищук (RUS), GM, 2736
 Дмитрий Яковенко (RUS), GM, 2736
 Ван Юэ (CHN), GM, 2734
 Павел Эльянов (UKR), GM, 2729
 Сергей Карякин (UKR), GM, 2723
 Шахрияр Мамедьяров (AZE), GM, 2719
 Алексей Широв (ESP), GM, 2719
 Леньер Домингес (CUB), GM, 2719
 Сергей Мовсесян (SVK), GM, 2718
 Максим Вашье-Лаграв (FRA), GM, 2718
 Евгений Алексеев (RUS), GM, 2715
 Евгений Томашевский (RUS), GM, 2708
 Ван Хао (CHN), GM, 2708
 Давид Навара (CZE), GM, 2707
 Владимир Малахов (RUS), GM, 2706
 Этьенн Бакро (FRA), GM, 2700
 Сергей Рублёвский (RUS), GM, 2697
 Баадур Джобава (GEO), GM, 2696
 Александр Мотылёв (RUS), GM, 2695
 Гата Камский (USA), GM, 2695
 Никита Витюгов (RUS), GM, 2694
 Виктор Бологан (MDA), GM, 2692
 Аркадий Найдич (GER), GM, 2689
 Бу Сянчжи (CHN), GM, 2682
 Юдит Полгар (HUN), GM, 2680
 Ливиу-Дитер Нисипяну (ROU), GM, 2677
 Габриэл Саркисян (ARM), GM, 2676
 Александр Онищук (USA), GM, 2672
 Иван Чепаринов (BUL), GM, 2671
 Захар Ефименко (UKR), GM, 2668
 Эмиль Сутовский (ISR), GM, 2666
 Евгений Наер (RUS), GM, 2666
 Сергей Тивяков (NED), GM, 2664
 Александр Арещенко (UKR), GM, 2664
 Кришнан Сашикиран (IND), GM, 2664
 Илья Смирин (ISR), GM, 2662
 Владимир Баклан (UKR), GM, 2655
 Сурья Шехар Гангули (IND), GM, 2654
 Александр Фиер (BRA), GM, 2653
 Лоран Фрессине (FRA), GM, 2653
 Георг Майер (GER), GM, 2653
 Борис Грачёв (RUS), GM, 2652
 Фабиано Каруана (ITA), GM, 2652
 Иван Соколов (NED), GM, 2652
 Вадим Милов (SUI), GM, 2652
 Артём Тимофеев (RUS), GM, 2651
 Эрнесто Инаркиев (RUS), GM, 2645
 Борис Савченко (RUS), GM, 2644
 Михаил Кобалия (RUS), GM, 2643
 Владислав Ткачёв (FRA), GM, 2642
 Павел Трегубов (RUS), GM, 2642
 Уэсли Со (PHI), GM, 2640
 Хулио Эрнесто Гранда Суньига (PER), GM, 2640
 Виктор Лазничка (CZE), GM, 2637
 Дмитрий Андрейкин (RUS), GM, 2636
 Рауф Мамедов (AZE), GM, 2634
 Фаррух Амонатов (TJK), GM, 2631
 Сергей Волков (RUS), GM, 2629
 Чжоу Цзяньчао (CHN), GM, 2629
 Томи Нюбак (FIN), GM, 2628
 Иоаннис Папаиоанну (GRE), GM, 2628
 Константин Сакаев (RUS), GM, 2626
 Гадир Гусейнов (AZE), GM, 2625
 Варужан Акопян (USA), GM, 2624
 Ле Куанг Льем (VIE), GM, 2624
 Чанда Сандипан (IND), GM, 2623
 Юрий Шульман (USA), GM, 2623
 Ян Густафссон (GER), GM, 2622
 Рафаэл Лейтан (BRA), GM, 2621
 Паримарджан Неги (IND), GM, 2620
 Сергей Федорчук (UKR), GM, 2619
 Ласаро Брусон Батиста (CUB), GM, 2619
 Матеуш Бартель (POL), GM, 2618
 Тигран Петросян (ARM), GM, 2615
 Санан Сюгиров (RUS), GM, 2612
 Александр Халифман (RUS), GM, 2612
 Антон Филиппов (UZB), GM, 2607
 Александр Шабалов (USA), GM, 2606
 Яан Эльвест (USA), GM, 2606
 Эрвин л’Ами (NED), GM, 2606
 Фидель Корралес Хименес (CUB), GM, 2605
 Эдуардо Итуррисага (VEN), GM, 2605
 Эхсан Гаем Магами (IRI), GM, 2603
 Чжоу Вэйци (CHN), GM, 2603
 Жилберто Милош (BRA), GM, 2603
 Юрий Криворучко (UKR), GM, 2602
 Диего Флорес (ARG), GM, 2602
 Ли Чао (CHN), GM, 2596
 Константин Лупулеску (ROU), GM, 2591
 Душко Павасович (SLO), GM, 2590
 Янник Пеллетье (SUI), GM, 2589
 Хоу Ифань (CHN), GM, 2588
 Ахмед Адли (EGY), GM, 2583
 Абхиджит Гупта (IND), GM, 2578
 Рохелио Антонио (PHI), GM, 2574
 Роберт Хесс (USA), GM, 2572
 Рэй Робсон (USA), GM, 2567
 Иван Морович (CHI), GM, 2562
 Фрисо Нейбур (NED), GM, 2561
 Бассем Амин (EGY), GM, 2553
 Дарвин Лайло (PHI), GM, 2552
 Джошуа Фридель (USA), GM, 2551
 Александр Иванов (USA), GM, 2539
 Алексей Придорожный (RUS), IM, 2533
 Юй Шаотэн (CHN), GM, 2529
 Юй Янъи (CHN), GM, 2527
 Дэвид Смердон (AUS), GM, 2525
 Абхиджит Кунте (IND), GM, 2522
 Александра Костенюк (RUS), GM, 2517
 Андрес Родригес Вила (URU), GM, 2508
 Мухаммед Аль-Сайед (QAT), GM, 2504
 Николай Кабанов (RUS), GM, 2501
 Аймен Ризук (ALG), GM, 2500
 Шрирам Джа (IND), IM, 2497
 Эссам Эль-Гинди (EGY), GM, 2493
 Алексей Безгодов (RUS), GM, 2484
 Мохамед Езат (EGY), IM, 2472
 Халед Абдель Разик (EGY), IM, 2469
 Жан Эбер (CAN), IM, 2420
 Валаа Сарват (EGY), IM, 2405
 Андрей Ободчук (RUS), IM, 2404

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Пятый раунд

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
Сайт Федерации Шахмат России:
 Репортажи Ильи Одесского о турнире от:
 28 ноября
 1 декабря
 4 декабря
 6 декабря
 10 декабря
 14 декабря
 16 декабря
 Итоговая заметка о турнире
Партии турнира на chessgames.com

ФИДЕ
Международные соревнования по шахматам в России
Международные спортивные соревнования в Ханты-Мансийске
2009 год в шахматах
2009
Ноябрь 2009 года
Декабрь 2009 года